Il doppio del torneo di tennis Open de Moselle 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michaël Llodra e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale José Acasuso e Sebastián Prieto 5-2, 3-5, 5-4(4).

Teste di serie 

 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (campione)
 František Čermák /  Leoš Friedl (semifinali)

 Cyril Suk /  Pavel Vízner (semifinali)
 José Acasuso /  Sebastián Prieto (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Moselle 2005